Аркин — еврейская фамилия. Известные носители:
 Аркин, Адам (род. 1956) — американский актёр и режиссёр.
 Аркин, Алан (род. 1934) — американский актёр.
 Аркин, Аркадий Ефимович (1904—1983) — советский архитектор.
 Аркин, Давид Ефимович (1899—1957) — советский искусствовед.
 Аркин, Ефим Аронович (1873—1948) — советский психолог.
 Аркин, Исидор Аркадьевич (1904—1967) — советский симфонический дирижёр, композитор. Заслуженный деятель искусств.
 Аркин, Мэттью (род. 1960) — американский актёр.
 Аркина, Наталья Ефимовна (1924—1993) — советский балетовед.
 Аркин, Яков Григорьевич (1912—1994) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания